

Geografia 
 Vif  – comune dell'Isère (Francia)

Sigle 
 Vålerengens Idrettsforening  – società polisportiva norvegese, a cui fa capo la squadra di calcio Vålerenga I.F. Fotball
 Variance inflation factor  – fattore di inflazione della varianza, indicatore della multicollinearità nella regressione lineare

Biologia 
 Vif  – proteina codificata dal genoma dell'HIV

Codici 
 vif – codice ISO 639-3 della lingua vili